Jméno a příjmení Marie Stejskalová má více nositelů:

 Marie Stejskalová (hospodyně) (1873–1968) – hospodyně v rodině Leoše Janáčka, podle jejíhož vyprávění sepsala Marie Trkanová knihu U Janáčků
 Marie Stejskalová (politička) (1879–1953) – československá politička, meziválečná senátorka za KSČ
 Marie Pernicová-Stejskalová (1884–1955) – česká spisovatelka a dramatička
 Marie Steyskalová (1862–1928) – organizátorka ženského sociálního hnutí na Moravě